L'anno mille – film del 1910
 L'anno mille – film del 2008